Extracción de la piedra de la locura puede hacer referencia a las siguientes obras homónimas:

 Extracción de la piedra de la locura: Obra pictórica de El Bosco. Siglo XV.
 Extracción de la piedra de la locura (Jan Sanders van Hemessen): Obra pictórica de Jan Sanders van Hemessen. Siglo XVI.
 Extracción de la piedra de la locura (Pieter Bruegel el Viejo): Obra pictórica de Pieter Bruegel el Viejo. Siglo XVI. 
 La extracción de la piedra (Jan Havicksz Steen): Obra pictórica de Jan Havicksz Steen. Siglo XVII. 
 Extracción de la piedra de la locura: Libro de poemas de Alejandra Pizarnik. 1968.